VM i snooker 1928 var de andra världsmästerskapen i snooker. Man spelade på flera orter, med final i Birmingham, England, Storbritannien. Joe Davis som var försvarande mästare stod över fram till finalen. Davis vann turneringen samt sammanlagt ytterligare 14 VM-titlar.

Resultat

Källor 
 Global Snooker

1928 i Storbritannien
Sportåret 1928
1928
Sport i Birmingham